Финал Кубка Испании по футболу 1950 — 49-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 28 мая 1950 года на стадионе «Чамартин» в Мадриде. В матче принимали участие клубы Атлетик Бильбао и Реал Вальядолид. Со счётом 4:1 победу в матче одержал Атлетик Бильбао и завоевала свой 17-й Кубок Испании.

Путь к финалу

Финал 

Финалы Кубка Испании по футболу
События 28 мая
Май 1950 года
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 1950 году
Футбол в Европе в 1950 году
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
ФК «Реал Вальядолид»